А́дрес ( и  — «направлять»):
 Почтовый адрес — условная кодификация места нахождения объекта в пространстве, применяемая для целей почтовой связи. Истинное значение раскрывается при переводе с латинского языка ad res - к 7ши м 6ирвещи. Т. е. и отправитель и получатель ассоциируется с вещами (рабами). Один раб информирует другого.
 Адрес (политика) — политическое заявление, термин XVIII—XIX века.

Информатика 
 Адрес электронной почты — запись, однозначно идентифицирующая почтовый ящик, в который следует доставить сообщение электронной почты.
 Адрес (информатика) — символ или группа символов, которые идентифицируют регистр, отдельные части памяти или некоторые другие источники данных либо место назначения информации.
 Сетевой адрес — уникальный числовой идентификатор устройства, работающего в компьютерной сети.
 MAC-адрес — уникальный идентификатор, присваиваемый каждой единице оборудования компьютерных сетей.
 IP-адрес — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на базе протокола IP.